Баликесі́р () — провінція на заході Туреччини. Площа 14 299 км². Населення 1 130 276 чоловік (2008). Адміністративний центр — місто Баликесір.

Склад 

До складу провінції входять 19 ільче (округів), 46 буджаків (районів) та 945 населених пунктів (53 міста та 892 села):

Найбільші населені пункти

Примітки

Література 

 Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стор. 55

Провінції Туреччини